De la boue et des hommes (titre original ) est le septième épisode de la série télévisée américaine de   créée par Joss Whedon.

Résumé 
En revenant sur une lune où il avait connu de sérieux ennuis plusieurs années auparavant, Jayne apprend qu'il est devenu une légende populaire locale. Mal décide d'utiliser cette distraction amusante pour accomplir un travail, mais certaines vieilles rancœurs pourraient faire dérailler ses plans.

Production

Écriture 
Ben Edlund a été le scénariste principal de cet épisode.

Casting 
 Gregory Itzin
 Daniel Bess
 Kevin Gage
 Zachary Kranzler

Réalisation 
L'épisode est réalisé par Marita Grabiak.

Réception 

 classe cet épisode  dans sa liste des vingt-cinq meilleurs épisodes de Joss Whedon, toutes séries confondues.

Critiques 

Noel Murray et Donna Bowman en ont fait une critique.

Thèmes et analyses

Lien externe

Notes et références

Références

Bibliographie 
 

Épisode de Firefly